«Криком журавлиным: возвращение домой». Часть 2 — седьмой студийный альбом российского певца Витаса, выпущенный в 2007 году. Сиквел выпущенного годом ранее альбома «Возвращение домой». Другим примером парных студийных альбомов Витаса являются альбомы «Только ты: история моей любви» (2013) и «Я подарю тебе весь мир: история моей любви» (2014).

История 

Альбом был выпущен в 2007 году, как продолжение альбома «Возвращение домой».

Альбом состоит из 11 студийных песен и 2 видеоклипов к песням «Jamaica» и «Криком журавлиным». В предыдущем альбоме «Криком журавлиным» представлена в качестве видеоклипа. В этом альбоме она представлена не только в качестве видеоклипа, но и в качестве студийной записи.

Песня «Jamaica» является кавер-версией, которую в своё время исполняли Робертино Лоретти, Валерий Меладзе и многие другие. Витас её исполнил на языке оригинала.

Последняя 11-я песня «Лист осенний» уже хорошо известна поклонникам по альбому «Мама».

Также в качестве бонусного видео прилагается «ASIA tour 2007 real video».

Список песен 

Автором музыки всех песен, кроме 2, является Витас.

Примечания

Источники 

 Официальный сайт Витаса
 Криком журавлиным: возвращение домой

Альбомы Витаса